

Geografia 
 San Marcello – comune italiano in provincia di Ancona
 San Marcello Piteglio – comune italiano in provincia di Pistoia

Santi e beati 
 San Marcello (I secolo) martire con Sant'Apuleio, convertiti entrambi da San Pietro, celebrato il 7 ottobre;
 san Marcello di Chalon-sur-Saône (morto nel 178), presbitero di Chalon-sur-Saône e martire, celebrato il 4 settembre;
 san Marcello di Bourges (morto nel 274), missionario romano e martire con Sant'Anastasio presso Bourges, celebrato il 29 giugno;
 san Marcello di Tangeri (morto nel 298), centurione romano, martire a Tangeri sotto Diocleziano, celebrato il 30 ottobre;
 san Marcello I papa (morto nel 309), martire durante le persecuzioni di Massenzio, celebrato il 16 gennaio;
 san Marcello martire in età imprecisata con i santi Giuliano, Publio ed altri, celebrato il 19 febbraio;
 san Marcello, martire romano insieme a numerosi altri nel III secolo, celebrato il 2 dicembre;
 san Marcello di Forlì (IV secolo), suddiacono, collaboratore del vescovo San Mercuriale;
 san Marcello di Nicomedia (morto nel 349), presbitero, martirizzato dai seguaci di Ario, celebrato il 26 novembre;
 san Marcello martire (morto nel 362), martirizzato con i santi Elpidio, Eustochio ed altri sotto Giuliano, celebrato il 16 novembre;
 san Marcello di Apamea (morto nel 390 circa), vescovo di Apamea (Siria) e martire, commemorato il 14 agosto);
 san Marcello (morto nel 430), vescovo di Parigi, celebrato il 1º novembre;
 san Marcello l'Acemeta (morto nel 458), abate del monastero di Akemetes (Costantinopoli), celebrato il 29 dicembre;
 san Marcello (morto nel 474), vescovo di Die in Francia, celebrato il 9 aprile;
 san Marcello d'Irlanda (morto nell'869), monaco benedettino irlandese, celebrato il 27 settembre
 beato Marcello Gaucherio Labigne de Reignefort (fine secolo XVIII), sacerdote di Limoges, martire sotto la Rivoluzione francese a Rochefort, celebrato il 26 luglio;
 beato Marcello Spinola y Maestre (morto nel 1906), vescovo di Siviglia e cardinale, fondatore della Congregazione delle Ancelle della Concezione e del Sacro Cuore di Gesù, celebrato il 19 gennaio;
 beato Marcello Callo (morto nel 1945), operaio francese vittima del nazismo (morto a Mauthausen), celebrato il 9 marzo

Altro 

 San Marcello al Corso – chiesa di Roma
 San Marcello – titolo cardinalizio
 7481 San Marcello – asteroide della fascia principale